Franciaország
La Lande-d’Airou, település Franciaországban, Manche megyében
La Lande-Chasles, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
La Lande-sur-Drôme, település Franciaországban, Calvados megyében
La Lande-sur-Eure, település Franciaországban, Orne megyében
La Lande-de-Fronsac, település Franciaországban, Gironde megyében
La Lande-de-Goult, település Franciaországban, Orne megyében
La Lande-Saint-Léger, település Franciaországban, Eure megyében
La Lande-de-Lougé, település Franciaországban, Orne megyében
La Lande-Patry, település Franciaországban, Orne megyében
La Lande-Saint-Siméon, település Franciaországban, Orne megyében